

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Węglewo – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród 
 Węglewo – przysiółek wsi Białawy Małe w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko
 Węglewo – część wsi Makówiec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Węglewo – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Węglewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście 
 Węglewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Węglewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek